Le Championnat du Portugal de football 1976-1977 est la  de la compétition qui voit la consécration du Benfica Lisbonne.

Classement 

|}

1976-1977
Portugal 1976-1977
Portugal 1976-1977
Football 1976-1977
Football 1976-1977